Ince, férfikeresztnév
 Incze, családnév